Prvu hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 1992. je osvojila ekipa Auto-Hrvatska iz Zagreba.

Prva liga

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1992/1993, Zagreb, 1992.

1992